Ел Копитал има више значења:

 Ел Копитал (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копитал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику